Папендрехт (нидерл. Papendrecht) — голландская фамилия и топоним.

 Папендрехт  — город и община в провинции Южная Голландия Нидерландов.
 Папендрехт, Ян Хойнк ван (1858—1933) — голландский художник—баталист.